Санта-Сусанна, Санта-Сузанна () — может означать:

 Санта-Сусанна — муниципалитет в провинции Барселона в составе автономного сообщества Каталония, Испания.
  — один из пяти населённых пунктов муниципалитета Ринер в каталонском регионе Сольсонес, Испания.
  — мраморная статуя, созданная фламандским скульптором Франсуа Дюкенуа между 1629 и 1633 годами.

Санта-Сузанна 
 Санта-Сузанна — титулярная церковь, расположенная на Пьяцца ди Сан-Бернардо на Квиринальском холме в Риме.
 Санта-Сузанна — титулярная церковь была создана между 102 и 112 годами Папой Эваристом или его преемником Александром I под именем Гайя и Сусанны.

См. также